Moraleda puede referirse a:

Moraleda, un popular apellido del mundo hispanohablante:
 Amparo Moraleda, expresidenta de IBM España, Portugal, Grecia, Turquía e Israel. Actualmente en Iberdrola.
 Fernando Moraleda, político español.
 Jordi Moraleda, músico instrumentista, compositor y director español.
 José de Moraleda y Montero, geógrafo español que recorrió el Sur de Chile.

También es un topónimo en varios lugares:
 Bélmez de la Moraleda, municipio de Jaén (España).
 Canal Moraleda, un canal marino chileno que separa el archipiélago de Chonos de la isla Magdalena.
 Moraleda de Zafayona, municipio de Granada (España).